Огня́на Гео́ргиева Пе́трова-Ду́шева (20 декабря 1964, Свиленград) — болгарская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную Болгарии во второй половине 1980-х годов. Бронзовая призёрша летних Олимпийских игр в Сеуле, обладательница бронзовой медали чемпионата мира, многократная победительница регат республиканского значения. Мастер спорта Болгарии (1982), заслуженный мастер спорта Болгарии (1987). Также известна как тренер и судья международной категории.

Биография 
Огняна Петрова родилась 20 декабря 1964 года в городе Свиленграде Хасковской области. Активно заниматься греблей начала в возрасте двенадцати лет, проходила подготовку в местной гребной секции, позже состояла в пловдивском спортивном клубе «Тракия». Первый тренер — Эмил Барбулов. Окончила Национальную спортивную академию, где получила степень бакалавра в области физического воспитания, и спортивное училище в Пловдиве.

С 1980 года — в молодёжной сборной Болгарии, с 1981 года — в главной команде страны. Выступала на крупных турнирах начиная с 1981 года, неоднократно выигрывала республиканские первенства в различных гребных дисциплинах.

На чемпионате мира 1982 года в Белграде заняла восьмое место в зачёте двухместных и четырёхместных байдарок, а на следующем чемпионате мира в Тампере — четвёртое и шестое место в двойках и четвёрках соответственно. Из-за бойкота она не смогла принять участие на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе и выступала на соревнованиях «Дружба-84». 

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в 1987 году, когда побывала на чемпионате мира в немецком Дуйсбурге, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную вместе с напарницей Иванкой Бадалска-Муеровой в зачёте двухместных байдарок на дистанции 500 метров.

Благодаря череде удачных выступлений Петрова удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле — в составе четырёхместного экипажа, куда также вошли гребчихи Ваня Гешева, Диана Палийска и Борислава Иванова, получила бронзу в зачёте байдарок-четвёрок на полукилометровой дистанции, пропустив вперёд только немок и венгерок. В 1992 году приняла решение завершить спортивную карьеру.

Завершив карьеру спортсменки, занялась тренерской деятельностью. С 2002 по 2007 год работала учительницей в пловдивской школе «Святой Константин-Кирилл Философ». В период 2007–2011 годов работала в сборной Турции по гребле на байдарках и каноэ вместе со своими детьми, подготовила чемпиона Европы среди юношей Мустафу Гюльбахара. В 2012 году возглавляла сборную Ирана среди женщин и девушек, затем — сборную Таиланда. В 2015 году работала в Китае с командой Шанхая, в 2016 году — с юношеской сборной Филиппин. C 2017 года работает в немецкой провинции Саксония-Анхальт с паралимпийцами.

Награждена почетным знаком мэра города Пловдив и наградами Президента Республики Болгария, имеет награду за олимпийские заслуги Олимпийского комитета Болгарии. Состоит в Международной федерации каноэ, является судьёй международной категории с 2009 года. Была замужем за болгарским байдарочником Андрианом Душевым, родила двоих детей (Кристиана и Олимпию).

Примечания

Литература 
 История на кану-каяка в България / Съставител Стефка Заркова. С. 12—13, 99, 107.

Ссылки 
 Огняна Душева — майсторката на кану-каяка, която донесе олимпийски медал 
 Интервю с легендарната българска каякарка Огняна Петрова-Душева 
 
 Огняна Петрова — медали на крупнейших международных соревнованиях

Гребцы на байдарках и каноэ Болгарии
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Спортивные судьи Болгарии
Выпускники Спортивного училища имени Васила Левского (Пловдив)
Выпускники Национальной спортивной академии
Тренеры Болгарии
Тренеры сборной Турции по гребле на байдарках и каноэ
Тренеры сборной Ирана по гребле на байдарках и каноэ
Тренеры сборной Таиланда по гребле на байдарках и каноэ
Мастера спорта Болгарии
Заслуженные мастера спорта Болгарии